Archangelsky ist der Familienname von
Sergio Archangelsky (* 1931), argentinischer Paläobotaniker

Siehe auch:
Archangelski